L’Encyclopédie anarchique du Monde de Troy est une série de trois ouvrages écrits par Scotch Arleston pour expliquer le monde de Troy, l'univers de fiction qu'il a commencé à développer en 1994 dans Lanfeust de Troy. Publiés de 1998 à 2003, ces volumes sont illustrés par Didier Tarquin (Lanfeust de Troy) et Jean-Louis Mourier (Trolls de Troy).

Contenu 

L'encyclopédie est une compilation d'informations sur le monde de Troy et sa société. Présentée dans le format d'une bande dessinée, il s'agit de textes, parfois illustrés et accompagnés d'anecdotes.

De nombreux thèmes sont abordés, tels que la cité d'Eckmül et ses quartiers, la cité des dieux au Darshan, la magie ou encore les trolls et sa civilisation.

Le narrateur de la première encyclopédie est Hébus, troll et ami de Lanfeust.

La deuxième encyclopédie traite des trolls sur le monde de Troy.

Enfin, la troisième encyclopédie dresse un inventaire du bestiaire local.

Publications

Premières éditions 
 .
 .
 .

Réédition de 2011 
  :
 .
 .
 .

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
Univers de Troy, univers de fiction.
Troy

Liens externes 
Askell.com, Encyclopédie Troy, présentation du  de l'Encyclopédie consacrée à Lanfeust.
Askell.com, Encyclopédie Trolls, présentation du  de l'Encyclopédie consacrée aux Trolls.

Troy
Encyclopédie fictive